Wyniki Grand Prix Brazylii, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2007.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|5
| Felipe Massa
|1-19, 23-49
|align="center"|46
|-
|align="center"|6
| Kimi Räikkönen
|20-21, 50-71
|align="center"|24
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|22
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Brazylia
2007
2007 w Brazylii